Kaliumhexacyanidoferrat, nach älterer Nomenklatur der IUPAC Kaliumhexacyanoferrat, bezeichnet:
 Kaliumhexacyanidoferrat(II), gelbes Blutlaugensalz
 Kaliumhexacyanidoferrat(III), rotes Blutlaugensalz